Kabompo steht für:

 Kabompo (Sambia), Ort in Sambia
 Kabompo (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Kabompo (Fluss), Fluss in Sambia
 Flughafen Kabompo, Flughafen in Sambia